Biere (Duitsland), plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Bière, gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud

Zie ook 
Bier